«Знатный холостяк» () — произведение из серии «Приключения Шерлока Холмса» Артура Конана Дойля. Впервые опубликовано Strand Magazine в апреле 1892 года. На русский язык переведён Д. Г. Лифшиц.

Сюжет 
У лорда Роберта Сент-Саймона исчезает невеста. Венчание в  прошло мирно, но девушка исчезла во время банкета в особняке на . По мнению лорда, в день свадьбы невеста, мисс Хэтти Доран, родом из Сан-Франциско, была счастлива и строила планы по поводу их будущего брака. Сразу же после начала церемонии настроение будущей жены резко меняется. Единственное событие, которое вспомнил Сент-Саймон, — в церкви невеста уронила букет, который поднял и вернул ей незнакомый мужчина.

Некоторое время спустя, во время свадебного банкета, в дом попыталась проникнуть бывшая любовница лорда Сент-Саймона Флора Миллар, но её сразу же выгнали. Далее лорд Роберт слышал отрывок разговора Хэтти со служанкой, после этого невеста пропала. В ходе расследования полиция выловила из паркового пруда узел с подвенечным платьем и кольцом, бывшими на невесте в день свадьбы. Инспектор Лестрейд подозревает и арестовывает Флору Миллар как наиболее очевидную недоброжелательницу новобрачной.

Холмс, используя дедуктивный метод, разгадывает простую, на его взгляд, загадку. Он догадывается, что мисс Доран и незнакомец, который подал ей букет, Фрэнсис Х. Молтон, давно женаты. Сразу после свадебного обряда Фрэнсис уехал на поиски золота. Долгое время не имея о нем сведений, Хэтти Доран в конце концов прочла заметку о нападении индейцев на золотые прииски. Среди погибших был назван и её муж. Хэтти смирилась с этим и позже, увезенная отцом в Лондон, уступила ухаживаниям лорда Сент-Саймона и решила выйти за него замуж. Однако Фрэнк не был убит, а только попал в плен к апачам, а затем бежал. Он прибыл в Лондон как раз накануне свадьбы и разыскал жену только благодаря газетному объявлению о венчании. Не решившись на открытый скандал в церкви, он тихо привлек внимание невесты и передал записку, возвращая её букет. Влюбленные хотели тайно скрыться от неловкой ситуации, но Холмс выследил их и убедил признаться Роберту Сент-Саймону. После их беседы в доме Холмса в присутствии Ватсона, Холмс признаётся, что испытывает симпатию к американцам как нации и является сторонником объединения Британской империи и США в единое государство.

Примечания 

Приключения Шерлока Холмса
Рассказы 1892 года